Les élections régionales italiennes de 2015 se sont déroulées le 31 mai et ont permis le renouvellement des conseils régionaux et de leurs présidents dans 7 régions à statut ordinaire : la Campanie, la Vénétie, les Pouilles, la Toscane, la Ligurie, les Marches et l'Ombrie. En effet, les autres régions ont eu des élections en 2013 et 2014.

Mode de scrutin 

La loi Tatarella réglemente, dans de nombreuses régions, le mode de scrutin. Elle se base sur un système mixte, au 4/ proportionnel, et pour 1/ majoritaire plurinominal.

Toutefois, en Toscane, dans les Marches, dans les Pouilles et en Campanie, le mode de scrutin est régi par des lois spécifiques locales et ces régions n'appliquent donc plus la loi nationale.

Résultats

Liste des élus

Résultats globaux des listes par coalition

Résultats par candidat et par région 

Ci-dessous sont nommés les candidats à la présidence de la région, avec entre parenthèses l'appartenance à un parti politique lors du vote (qui ne coïncide pas forcément avec le nom de la liste régionale ou locale).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Régions d'Italie
 Liste des présidents des régions et des provinces italiennes

2015
regionale
Politique en mai 2015